C6H14O2 kan verwijzen naar:
 1,1-Diethoxyethaan (Acetaal)
 2,3-Dimethyl-2,3-butaandiol (Pinacol)